Татья́на Ива́новна Усти́нова (14 ноября 1913, Алушта — 4 сентября 2009, Ванкувер, Канада) — советский , первооткрывательница Долины гейзеров на Камчатке (1941). Лауреат премии имени С. П. Крашенинникова (2000).

Биография 
Татьяна Устинова окончила Харьковский университет где обучалась в 1933—1937 годах. Во время учёбы вышла замуж за орнитолога Юрия Викторовича Аверина. Дальнейший жизненный путь они провели вместе. Вместе меняли и места работы.

После окончания университета Татьяна Устинова поехала в Кавказский государственный заповедник, где работал её муж.

В 1938 году Юрия Аверина пригласили заведовать отделом биологии в Ильменском заповеднике на Урале, где нашлось место геолога и Татьяне Ивановне.

В 1940 году вместе с мужем уехали на работу в недавно образованный Кроноцкий заповедник на Камчатке, где им обоим нашлась работа по специальности. Топографических карт заповедника ещё не было. Экспедиции зимой проходили на собачьих упряжках и лыжах, летом — на лошадях и пешком. В апреле 1941 года Т. Устинова, сопровождаемая проводником Анисифором Павловичем Крупениным, исследуя реку Шумную, открыла Долину гейзеров. В 1943 году в семье родилась дочь Татьяна. В трехлетнем возрасте у неё обнаружили туберкулёз желёз, врачами было рекомендовано сменить климат, и в 1946 году семья Аверина и Устиновой вынужденно уехала с Камчатки. Вплоть до отъезда Татьяна Устинова проводила научные экспедиции, исследовала горячие источники, гейзеры и вулканы. Первой взошла на вершину вулкана Гамчен (2576 м).

После отъезда с Камчатки Аверин и Устинова два года провели в Москве.

В 1948 году семьёй переехали в Симферополь, где Татьяна с большим трудом нашла работу. В Крыму родилась вторая дочь Галина.

В 1957 году Ю. В. Аверин был приглашён на работу в Академию наук Молдавской ССР, где Татьяне Ивановне также нашлась работа. Она занималась изучением оползней, геоморфологией Молдавии.

В 1971 году Татьяна Устинова вышла на пенсию. С 1973 года на протяжении 13 лет преподавала инженерную геологию в Кишинёвском политехническом институте на строительном факультете..

На Камчатке Татьяна Ивановна снова оказалась в 1979 году по приглашению Института вулканологии для участия в съёмке документального фильма «Там, где зимует весна». М. Я. Жилин, сопровождавший её, вспоминает:

В книге «Юрий Викторович Аверин (1911—1990)» дочери Татьяны Устиновой вспоминали:

В 1999 году с младшей дочерью Галиной вновь прилетала на Камчатку, посещала Долину гейзеров.

После смерти мужа в 1988 году Татьяна Устинова уехала в Канаду к своей старшей дочери Татьяне.

Скончалась на 96-м году жизни 4 сентября 2009 года в Ванкувере. Свой прах завещала похоронить в долине Гейзеров. И 5 августа 2010 года прах исследовательницы был захоронен на склоне долины реки Гейзерной с видом на гейзеры, открытие которых принесло ей мировую славу. На могиле установлено надгробие из обломков застывшей лавы вулкана Кихпиныч.

Память 
В 1951 году тиражом 20000 экземпляров вышла книга Т. И. Устиновой «Гейзеры Камчатки».

Карстовая шахта-понор Устиновой (703-4). Расположена на массиве Караби в Крыму. Заложена в верхнеюрских известняках. Протяженность 20 м, глубина 60 м, площадь 115 м². Начинается наклонной галереей с глыбовым навалом на дне и натеками в своде. На глубине 20 м она обрывается в 40-метровую внутреннюю шахту. Названа в честь крымского ученого-географа Татьяны Ивановны Устиновой, занимавшейся в 50—60-е годы изучением конденсации в пещерах Караби-яйлы. Название присвоено Карстовой комиссией КАН в 1992 году, в связи с 80-летием ученой. Расположена на территории заказника «Горный карст Крыма».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Т. И. Устинова. Биография на сайте Кроноцкого заповедника
 Т. И. Устинова. «Камчатские гейзеры»
 О книге Т. И. Устиновой «Гейзеры Камчатки»
 А. В. Пташинский. «Меня осенило, что это гейзер»
 Радиоинтервью о Татьяне Устиновой. Рассказывает внук — Константин Корндорф

Выпускники Харьковского университета
Похороненные в Камчатском крае